Frauenkogel heißen folgende geographische Objekte:

 Frauenkogel (Ankogelgruppe), 2424 m, zwischen Bad Hofgastein und Hüttschlag, Land Salzburg
 Frauenkogel (Karawanken), Dovška Baba, 1892 m, über dem Karawankentunnel, Grenze Kärnten–Slowenien
 Kleiner Frauenkogel, 1754 m, Gipfel der Schwalbenwand beim Frauenkogel in den Karawanken, Kärnten
 Frauenkogel (Niedere Tauern), 1627 m, Gipfel im oberen Murtal, Steiermark
 Frauenkogel (Straßengel), 683 m, Gipfel des Generalkogelmassivs nordwestlich von Graz, Steiermark (mit historischer Goldhannwarte)
 Frauenkogel (Gösting), 561 m, Südausläufer des Generalkogelmassivs westlich von Graz, Steiermark
 Frauenkogel (bei Stainz), 404 m, bei Herbersdorf südwestlich von Graz, Steiermark